Бондар — ремісник, що займається виготовленням бочок.
 Бондар — український народний танець.

Прізвище 

Бондар — поширене українське прізвище (Див. також Бондарчук).

Відомі носії

А 
 Бондар Алла Григорівна (1921—1981) — засновниця кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ», міністр освіти УРСР (1958—1967)
 Бондар Анатолій Олексійович ( 1945) — український графік, різьбяр.
 Бондар Андрій Володимирович ( 1974) — український письменник, поет, літературознавець, перекладач
 Бондар Антон Пилипович (1913—1997) — Герой Радянського Союзу

Б 
 Бондар Богдан Павлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Бондар Валерій Євгенович — український художник і графік, громадський діяч.
 Бондар Валерій Іванович (* 1969) — генерал, Голова Служби судової охорони України.
 Бондар Валерій Юрійович (* 1999) — український футболіст, захисник донецького «Шахтаря» та збірної України. Чемпіон світу з футболу 2019 року складі збірної України U-20. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Бондар Вадим Дмитрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Василь Васильович (15 січня 1954) — прозаїк. Заслужений журналіст України.
 Бондар Василь Васильович (1973—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Василь Трохимович (1923—1969) — український поет і письменник.
 Бондар Віктор Васильович (* 1975) — міністр транспорту та зв'язку України (2005—2006), голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (від 2007).
 Бондар Віктор Миколайович (1991—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Віктор Степанович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Вікторія (* 1995) — українська велосипедистка на шосе та на треку.
 Бондар Віталій Іванович (* 1938) — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.
 Бондар Віталій Миколайович (* 1972) — радянський та російський футболіст українського походження, півзахисник, російський футбольний тренер.
 Бондар Владислав Миколайович (* 2000) — український футболіст, півзахисник.
 Бондар Володимир Васильович (1935 — ?) — новатор виробництва, слюсар цукрового комбінату. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Бондар Володимир Налькович (* 1968) — народний депутат 4-го скликання (Реформи і порядок, НУ).
 Бондар Володимир Олегович (* 1975) — художник, ілюстратор книг.
 Бондар Володимир Олексійович (* 1947) — народний депутат 5-го скликань від ПР.
 Бондар Володимир Павлович (1913—1992) — Герой Радянського Союзу.
 Бондар В'ячеслав Іванович (1976—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар В'ячеслав Миколайович — завідувач відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру, заслужений лікар України.

Г 
 Бондар Ганна Вячеславівна ( 1975) — український архітектор.
 Бондар Георгій Герасимович (1919—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Бондар Григорій Васильович (1932—2014) — генеральний директор Донецького протипухлинного центру, академік АМНУ (онкологія, 2002).
 Бондар Григорій Григорович (1881—1959) — бразильський агроном, ботанік, міколог, фітопатолог, ентомолог українського походження.

Д 
 Бондар Дмитро Валентинович (* 1983) — український футзаліст.
 Бондар Дмитро Володимирович — полковник служби цивільного захисту, лицар ордена Данила Галицького.

Є 
 Бондар Євген Вікторович (* 1989) — український актор театру і кіно.
 Бондар Євген Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Євген Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Євгенія Миколаївна — заслужений діяч мистецтв України

З 
 Бондар Зінаїда Дмитрівна — матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, нагороджена орденом княгині Ольги.

І 
 Бондар Іван Іванович ( 1980) — український футбольний арбітр.
 Бондар Іван Іванович (1907—1966) — радянський партійний діяч.
 Бондар Іван Іванович ( 1944) — народний художник України.
 Бондар Іван Севастянович (1919—1993) — український радянський актор.
 Бондар Інтерна Касянівна (* 1926) — український економіст, доктор економічних наук, професор.

К 
 Бондар Костянтин Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Ксенія Ігорівна (* 1990) — російська волейболістка, нападниця-догравальниця, майстер спорту міжнародного класу.

Л 
 Бондар Лариса Миколаївна — начальник відділу культури Коростенської РДА, заслужений працівник культури України.

М 
 Бондар Максим Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Бондар Микола Васильович (* 1939) — український філософ, викладач та дисидент.
 Бондар Микола Герасимович (1920—1994) — український радянський вчений у галузі мостобудування і механіки, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР.
 Бондар Микола Миколайович (1921—2000) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Бондар Микола Олександрович (* 1942) — український живописець.
 Бондар Микола Пантелеймонович ( 1952) — український літературознавець, поет, кандидат філологічних наук.
 Бондар Микола Сергійович (1990—2020) — український фігурист
 Бондар Михайло Анатолійович (* 1955) — український механік. Член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, академік Міжнародної академії біоенерготехнологій. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Бондар Михайло Леонтійович (* 1973) — доброволець Національної гвардії, учасник війни на Сході. Народний депутат України VIII і IX скликань.

Н 
 Бондар Наталія Вікторівна (* 1973) — українська футболістка, півзахисниця.
 Бондар Ніна Михайлівна (1934 — ?) — українська радянська діячка, новатор виробництва, бригадир малярів. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.

О 
 Бондар Оксана Євстахіївна (1909 — ?) — 1-й секретар Дзержинського і Баранівського райкомів КПУ Житомирської області. Член ЦК КПУ (1952—1960).
 Бондар Олег Васильович ( 1965) — міський голова Ірпеня (від червня 2007 року).
 Бондар Олександр
 Бондар Олександр Васильович ( 1990) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Васильович (1952—2021) — Герой Соціалістичної праці.
 Бондар Олександр Борисович (1974—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Вікторович (1992—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Володимирович (1968—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Петрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондар Олександр Миколайович ( 1955) — народний депутат України 5-го скликання.
 Бондар Олексій Вікторович (* 1976) — український футболіст, півзахисник. У Вищій лізі України зіграв 2 матчі.
 Бондар Олексій Станіславович (1941—2005) — український поет, журналіст, редактор.

П 
 Бондар Петро Миколайович (близько 1885 — після 1918) — член Всеросійських установчих зборів.
 Бондар Петро Онисимович (1901—1921) — козак 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Бондар Петро Сильвестрович (1887-1970-ті) — кобзар, майстер бандур.
 Бондар Петро Степанович — батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу (Київська область), кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Бондар Пилип Мусійович (1911—1997) — український скульптор.

Р 
 Бондар Рима Дмитрівна (1937—2011) український радянський археолог-античник, кандидат історичних наук.
 Бондар Роберта Лінн (* 1945) — астронавтка українського походження.
 Бондар Руслан Васильович (1978—2017) — прапорщик Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Бондар Сергій Іванович (* 1959) — радянський футболіст, півзахисник.
 Бондар Сергій Іванович (* 1963) — радянський та російський футболіст, тренер та функціонер, виступав на позиції захисника.
 Бондар Сергій Михайлович (1912—1990) — художник, заслужений діяч мистецтв Казахстану.

Т 
 Бондар Таїса Миколаївна (1945—2005) — білоруська письменниця, перекладачка.
 Бондар Тетяна Вікторівна (* 1978) — член Національної Спілки письменників України, лауреат Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов».

Ю 
 Бондар Юрій Володимирович ( 1960) — український видавець, педагог.
 Бондар Юрій Леонідович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Бондар Юрій Олександрович (* 1930) — міністр місцевої промисловості Української РСР. Депутат Верховної Ради УРСР 9—11-го скликань.
 Бондар Юрій Трохимович (* 1937) — радянський український футболіст, нападник, тренер.

Я 
 Бондар Яна Русланівна ( 1991) — українська біатлоністка.
 Бондар Ярослав Володимирович (1986—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Подвійні прізвища 
 Бондар-Білгородський Андрій Ісакович (1910—1987) — український радянський театральний актор і режисер.
 Бондар-Обміняний Матвій Платонович (1893—1937) — член Української Центральної Ради.
 Ігор Бондар-Терещенко (* 1964) — український поет, драматург, літературознавець, арткритик.

Примітки 

Професії
Ремісники
Українські прізвища